Vessiólovka (en rus: Весёловка) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 1.390 habitants. Pertany al districte rural de Saki. Fins al 1945 la vila es deia Ikor.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea